Stanisław Kossowski – starosta sieradzki i obornicki
 Stanisław Kossowski – rotmistrz rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, starosta II Rzeczypospolitej
 Stanisław Kossowski – polski lekarz